Фоса (Fossa fossana) — вид котовидих родини Фаланукові. 

Фоса — назва багатьох малих річок в Україні, яка означає «канава, рів, рівчак»:
 Фоса — притока Роставиці (Вінницька область);
 Фоса — притока Роськи (Вінницька область);
 Фоса — притока Лютиці (Волинська область);
 Фоса — притока Здвижу (Київська область);
 Фоса — притока Ікопоті (Хмельницька область);
 Фоса — притока Вільшанки (Черкаська область);
 Фоса — притока Росі (Черкаська область);
 Фоса — ліва притока Рову.

Див. також 
 Фосса